Die Primeira Divisão 1990/91 war die 57. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 19. August 1990 und endete am 19. Mai 1991.

Benfica Lissabon wurde zum 29. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 20 Mannschaften spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1990–91 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1990/91